Futaba peut désigner :

 District de Futaba, district de la préfecture de Fukushima, au Japon
 Futaba (Fukushima), ville du district de Futaba, préfecture de Fukushima, Japon
 Futaba (Yamanashi), ville du district de Kitakoma, préfecture de Yamanashi, Japon
 Akiko Futaba, chanteuse japonaise
 Futaba Aoi, dessinateur japonais
 Futaba Channel, célèbre forum japonais
 Futaba Corporation, marque japonaise de radiocommandes d'aéromodélisme
 Futaba-Kun Change!, série de mangas de Hiroshi Aro
 Hotaru Futaba, personnage de jeu vidéo (Garou: Mark Of The Wolves)
Futaba Sakura personnage de jeu vidéo (Persona 5)

Homonymie
Homonymie de toponyme